

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Вехха, полулегендарный вождь язычников-англов и предполагаемый основатель королевства Восточная Англия.
 Ильдебад, король остготов (540—541).
 Лев Сансский, епископ Санса, святой.
 Плакида из Субиако, святой.
 Эрарих, король остготов (541).

0541
Умершие в 541 году